Висбаден 1880 — международный шахматный турнир, проходивший с 3 по 17 июля 1880 года. Крупнейшее соревнование года.

 16 участников, в том числе победители крупных международных турниров — Дж. Блэкберн, Л. Паульсен, Ш. Винавер, Б. Энглиш и другие. 
 Контроль времени — 20 ходов в час.

Турнирная таблица

Литература 
 

1880 год в шахматах
Шахматные турниры в Германии
Спортивные соревнования в Гессене
Спорт в Висбадене